Das Wort Luri bezeichnet

einen westiranischen Dialekt, siehe Lurische Sprache
eine vor allem im Iran beheimatete Ethnie, siehe Luri (Nomadenvolk)
eine korsische Gemeinde, siehe Luri (Korsika)